Conversini ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Conversini, von 1540 bis 1553 Bischof von Jesi
 Giovanni Conversini da Ravenna (1343–1408; auch Johannes von Ravenna oder Giovanni da Ravenna), italienischer Frühhumanist